Декован Кэделл «Ди» Браун (; род. 29 ноября 1968 года, Джэксонвилл, Флорида) — американский профессиональный баскетболист, отыгравший 12 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Орландо Мэджик».

Биография 
Выпускник Джэксонвиллского университета Браун был выбран клубом «Бостон Селтикс» на драфте НБА 1990 года в первом раунде под общим 19 номером. По итогам первого сезона в НБА, в котором он в среднем за игру набирал 8,7 очка, он был выбран в первую сборную новичков НБА. В 1991 году он стал победителем конкурс по броскам сверху, выполнив слэм-данк с закрытыми глазами. В сезонах 1993/94 и 1994/95 он выходил в стартовом составе «Селтикс», набирая рекордные в своей карьере в среднем более 15 очков за игру. Проведя семь с половиной сезонов в Бостоне, он в 1998 году вместе с Чонси Биллапсом был обменян в «Торонто Рэпторс». В 2000 году он перешёл в «Орландо Мэджик», где в 2002 году закончил свою профессиональную карьеру игрока.

По окончании карьеры игрока, он стал работать тренером в Женской национальной баскетбольной ассоциации, вначале главным тренером «Орландо Миракл», а затем «Сан-Антонио Силвер Старз». В 2005 году, став победителем реалити-шоу Dream Job, он получил однолетний контракт на работу аналитиком на канале ESPN, где стал ведущим шоу City Slam!.

В 2005 году Браун основал компанию EDGE Basketball, в которой занял пост главы правления. Специализацией компании стала тренировка игроков со средней школы, до поступления их в профессионалы.

29 июля 2009 году Браун стал главным тренером клуба «Спрингфилд Армор» из Лиги развития НБА, а также директором по баскетбольным операциям команды. В первом сезоне его команда закончила с результатом 7-43, а во втором — 13-37.

В сентябре 2011 года Браун объявил, что станет ассистентом главного тренера «Детройт Пистонс» Лоуренса Фрэнка.

9 июля 2013 года Браун стал ассистентом тренера и директором по развитию игроков в «Сакраменто Кингз».

Перед началом сезона 2016/17 годов Браун вошёл в тренерский состав «Лос-Анджелес Клипперс».

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NBA на сайте Basketball-reference.com 
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Орландо Миракл»
Тренеры «Сан-Антонио Старз»
Выпускники Джексонвиллского университета